San Gregorio Magno (Itália) — comuna da província de Salerno, na Itália
 San Gregorio Magno al Celio — igreja de Roma localizada no rione Celio conhecida como San Gregorio Magno
 San Gregorio Magno alla Magliana Nuova — igreja de Roma localizada no quartiere Portuense conhecida como San Gregorio Magno

Desambiguações de topônimos